Janssen est un patronyme d'origine germanique signifiant fils de Jan.

Patronyme 

 Adriaan Janssen (1995-), coureur cycliste néerlandais.
 Albert-Édouard Janssen (1883-1966), politicien belge.
 Anton Janssen (1963-), footballeur néerlandais.
 Arnold Janssen (1837-1909), abbé allemand, saint catholique.
 Cam Janssen (1984-), joueur américain de hockey sur glace.
 Casey Janssen (1981-), joueur de baseball américain.
 César Antoine Janssen (1780-1860), clarinettiste français. 
 Charles Janssen (1851-1918), avocat et homme politique belge.
 Coen Janssen (1981-), musicien néerlandais.
 David Janssen (1931-1980), acteur et compositeur américain.
 Elsa Janssen (1883-1969), actrice allemande.
 Emmanuel Janssen (1879-1955), financier et industriel belge.
 Famke Janssen (1965-), actrice néerlandaise.
 Geneviève Janssen-Pevtschin (1915–2011), avocate belge et première femme magistrate de Belgique.
 Gerard Janssen (1946-), homme politique canadien en Colombie-Britannique.
 Henk Janssen (1890-1969), tireur à la corde néerlandais.
 Horst Janssen (1929-1995), dessinateur, graveur lithographe, affichiste et illustrateur allemand.
 Inge Janssen (1989-), rameuse néerlandaise.
 Ingrid Janßen (1950-), professeur de musique allemande.
 Jacob Janssen (1742-1813), homme politique néerlandais.
 Jan Janssen (1940-), coureur cycliste néerlandais.
 Jean-Paul Janssen (1940-1986), journaliste reporter d'images français.
 Jochen Janssen (1976-), footballeur belge.
 Jules Janssen (1824-1907), astronome français.
 Léon Janssen (1849-1923), entrepreneur belge.
 Louis Janssen (1884-1940), général français.
 Louise Janssen (1863-1938), soprano française d'origine danoise.
 Paul Janssen (1926-2003), pharmacologue belge.
 Pier Janssen (1956-), footballeur belge.
 Rob Janssen alias DJ Rob (1968-), DJ néerlandais, fondateur du gabber.
 Ronald Janssen (1971-), tueur en série belge.
 Theo Janssen (1981-), footballeur néerlandais.
 Théodore Janssen (vers 1654-1748), financier et homme politique britannique.
 Thierry Janssen (1962-), chirurgien et psychothérapeute belge.
 Thierry Janssen (1972-), acteur belge.
 Tim Janssen (1986-), footballeur néerlandais.
 Vincent Janssen (1994-), footballeur néerlandais.
 Walter Janssen (1887-1976), acteur allemand.
 Walter Janssen (1936-2001), archéologue allemand.
 Werner Janssen (1899-1998), chef d'orchestre et compositeur américain.
 Willem Janssen (1986-), footballeur néerlandais.
 Yannick Janssen (1990-), coureur cycliste néerlandais.
 Zacharias Janssen (v. 1588-v. 1631), fabricant de lentilles hollandais du , peut-être l'inventeur du microscope optique.

Entreprises 
 Janssen Pharmaceutica, fondée par Paul Janssen, devenue filiale de Johnson & Johnson
 Jan Janssen individual bikes

Toponyme 

 Janssen, un cratère météoritique situé à la limite de la face visible de la Lune.
 Janssen, un cratère d'impact situé sur Mars.
 l'exoplanète 55 Cancri e.

Récompenses 
 la médaille Janssen.
 le prix Jules-Janssen.

Voir aussi 
 
 Modèle de Janssen
 Vaccin de Janssen contre la Covid-19

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais
Patronyme germanique